Ashe ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ashe (1943–1993), US-amerikanischer Tennisspieler
 Danni Ashe (* 1968), US-amerikanische Erotikdarstellerin
 Daniela Denby-Ashe (* 1978), britische Schauspielerin
 Favour Ashe (* 2002), nigerianischer Leichtathlet
 Geoffrey Ashe (* 1923), britischer Historiker und Autor
 George Hamilton Ashe (1879–1961), britischer Insektenkundler
 James Ashe (1925–2004), kenianischer Reptilienkundler

 Martin Ashe (* 1953), irischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Melbourne
 Mary Ann Ashe, ein Pseudonym von Christianna Brand (1907–1988), britische Schriftstellerin
 Samuel Ashe (1725–1813), US-amerikanischer Politiker
 St. George Ashe (1657–1718), irischer Mathematiker
 Saint George Ashe (1871–1922), britischer Ruderer
 Thomas Ashe (1885–1917), irischer Freiheitskämpfer
 Thomas Samuel Ashe (1812–1887), US-amerikanischer Politiker
 Victor Ashe (* 1945), US-amerikanischer Politiker und Diplomat

Ashe ist der Künstlername von:

 Ashe (Sängerin): US-amerikanische Popsängerin, bürgerlich Ashlyn Rae Willson

Ashe bezeichnet folgende Orte
 Ashe (Devonshire), in England
 Ashe (Yanshan), in China

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashe Cottage, in Demopolis, Alabama, ID-Nr. 78000502
 Ashe County Courthouse, in Jefferson, North Carolina, ID-Nr. 79001658
 Ashe House, in Glendale, Kentucky, ID-Nr. 88001755

Siehe auch:
 Ash
 Ashä
 Ashé
 Asche (Begriffsklärung)